Pteropyrum Jaubert et Spach – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae). Obejmuje 5–7 gatunków. Rośliny te występują w południowo-zachodniej Azji.

Morfologia 
 Pokrój Skąpolistne krzewy.   
 Liście Skrętoległe lub skupione w pęczki, o krótkiej gatce, blaszka równowąska, eliptyczna lub odwrotnie jajowata.
 Kwiaty Drobne, obupłciowe, zebrane w pęczki. Mają 5 listków okwiatu, dwa zewnętrzne są odwinięte, a trzy wewnętrzne przylegają do zalążni i później owocu. Pręcików jest 8, ich nitki są cienkie, owłosione u nasady. Zalążnia jest górna, trójkanciasta, zaostrzona, z trzema szyjkami słupka, zwieńczonymi główkowatymi znamionami. 
 Owoce Trójboczne niełupki o oskrzydlonych, dwułatkowych brzegach i wyciągniętym dzióbku.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna
Rodzaj z plemienia Calligoneae Eaton w podrodzinie Polygonoideae Arnott i rodzinie rdestowatych Polygonaceae. W obrębie plemienia jest rodzajem siostrzanym względem Calligonum.

 Pozycja rodzaju na tle kladogramu podrodziny Polygonoideae

 Wykaz gatunków
 Pteropyrum aucheri Jaub. & Spach
 Pteropyrum gypsaceum Akhani & Doostm.
 Pteropyrum jakdanense Doostm.
 Pteropyrum macrocarpum Doostm. & Akhani
 Pteropyrum naufelum Al-Khayat
 Pteropyrum scoparium Jaub. & Spach
 Pteropyrum zagricum Doostm. & Akhani

Przypisy 

Rdestowate